Сергей Николаевич Андрианов (; 1906—1993) — советский инженер-строитель, государственный и общественный деятель; заместитель председателя Совета министров УССР (с 1963 года), председатель Государственного комитета Совета министров УССР по делам строительства (в 1961—1968 годах).

Биография 
Сергей Николаевич Андрианов родился 13 июля 1906 года в Москве в рабочей семье.

Работал слесарем: в 1925—1928 годах — в авторемонтных мастерских, в 1928—1930 годах — на заводе железобетонных изделий. В 1930—1935 годах, учился в Московском инженерно-строительном институте.

Окончив институт, работал на руководящих должностях на строительстве: в 1935—1938 годах — канала Москва — Волга, в 1938—1939 годах — Куйбышевского гидроузла, в 1939—1941 годах — Угличского и Шекснинского гидроузлов. С 1941 года член ВКП(б). В 1941—1950 годах был директором Рыбинской/Щербаковской ГЭС. В 1950—1960 годах был начальником управления «Днепростроя», который в те годы строил сначала Каховскую, а затем Днепродзержинскую ГЭС.

С 1961 по 1968 годы Сергей Николаевич — председатель Государственного комитета Совета министров УССР по делам строительства. С 1963 года — одновременно заместитель председателя Совета министров СССР.

Депутат Верховного Совета УССР пяти созывов — 3-го (избран в 1951 году), 4-го (избран в 1955 году), 6-го (избран в 1963 году), 7-го (избран в 1967 году), 8-го (избран в 1971 году).

На XVII (1952), XVIII (1954), XIX (1956), XXI (1960), XXII (1961) и XXIII (1966) съездах Коммунистической партии Украины избирался членом Центрального комитета.

Умер в 1993 году, похоронен на Байковом кладбище Киева.

Награды и звания 
 Награждён орденом Ленина (1957), другими орденами и медалями СССР.
 Почётный гражданин города Новая Каховка.

Литература 
 Українська радянська енциклопедія. — Т. 16: Цементація — Ь. — К.: Головна редакція УРЕ, 1964. — С. 513.
 Український радянський енциклопедичний словник. — Т. 1. — К., 1966. — С. 78.
 Радянська енциклопедія історії України. — Т. 1: Абазин — державець. — К.: Головна редакція УРЕ, 1969. — С. 52.
 Prominent personalities in the USSR. — Metuchen, N.J., Scarecrow Press., 1968. — P. 25.
 Андріанов С. Нова Каховка // Архітектура і будівництво. — 1953. — № 1. — С. 9—10.
 Стандарт и красота: Новое в жилищном строительстве на Украине. [Беседа с председателем Госстроя С. Н. Андриановым] // Правда Украины. — 1966. — 24 мая.
 Громов И. Рыбинский «цирк шапито» // Северный край: Ярославская областная ежедневная газета. — 2004. — 18 ноября.
 Брусилова А. И стали морем их следы… // Гривна. — 2002. — № 48 (412). — 28 ноября. — С. 21.
 
 ГАРФ Р7523 105 151 « Указ Президиума Верховного Совета СССР, принятый 25 августа 1971 года, и материалы к нему /к протоколу № 14/ № 2074-VIII. Том 6»

Примечания 

Персоналии:Самара
Персоналии:Углич
Члены ЦК КП Украины
Гидротехники
Управленцы СССР
Управленцы Рыбинска
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 3-го созыва
Заместители председателя Совета министров УССР
Почётные граждане Новой Каховки
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Инженеры-строители
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XX съезда КПСС